John Bailey peut désigner :
 John Bailey (né en 1942), directeur de la photographie américain ;
  (1914-1989), acteur britannique ;
  (1947-1994), acteur américain.